Аксалпа има више значења:

 Аксалпа (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аксалпа (Наранхал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аксалпа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику